Das Claro Open Colsanitas 2019 war ein Damen-Tennisturnier in Bogotá. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2019. Das Turnier fand vom 8. bis 14. April 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Claro Open Colsanitas 2019 fand vom 7. bis 8. April 2019 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erspielt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der WTA-Homepage (englisch)
 Turnierplan Doppel auf der WTA-Homepage (englisch)

WTA Tour 2019
WTA Bogotá